Puică ist der Familienname folgender Personen:

 Ion Puică (1930–2019), rumänischer Leichtathletiktrainer
 Maricica Puică (* 1950), rumänische Leichtathletin